Чернятка:
 Чернятка — село в Бершадском районе Винницкой области Украины.
 Чернятка — деревня в Унечском районе Брянской области России.
 Чернятка (Кобылиха) — река в Мошенском районе Новгородской области и Лесном районе Тверской области.
 Чернятка — река в Ярославской области, приток Юхоти.